Jean Toussaint (1847-1890), een Frans dierenarts
 Jean Toussaint (hockeyspeler), een Belgische hockeyspeler
 Jean Toussaint (saxofonist) (*1960), een Amerikaanse jazzsaxofonist